Koningin Juliana steht für

 Königin Juliana (niederländisch), frühere Königin der Niederlande, siehe Juliana (Niederlande)
 Name einer 1952 verunglückten Douglas DC-6, siehe KLM-Flug 592
 Fähre der Reederei Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, siehe Koningin Juliana (Schiff)
 früherer Name einer Fähre der Stoomvaart Maatschappij Zeeland, siehe Moby Prince